Ein Sturm zieht auf ist der deutsche Verleihtitel folgender Filme:

 Churchill – The Gathering Storm von Richard Loncraine aus dem Jahr 2002
 Take Shelter – Ein Sturm zieht auf von Jeff Nichols aus dem Jahr 2011